Werner Grassmann ist der Name folgender Personen:

* Werner Grassmann (Admiral) (1888–1943), deutscher Vizeadmiral
 Werner Grassmann (Künstler) (* 1926), deutscher Produzent, Autor und Darsteller